Сан Педро Гарза Гарсија има више значења:

 Општина Сан Педро Гарза Гарсија (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Педро Гарза Гарсија (Сан Педро Гарза Гарсија, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Педро Гарза Гарсија, Хесус Марија (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику